Tjurridning kan syfta på:

 Tjurridning (rodeo) – ett moment i rodeo
 Mekanisk tjur – en maskin vars mål är att efterlikna hur det känns att rida en tjur